Les Caves du Majestic, roman de Georges Simenon (1942)
 Les Caves du Majestic, film de Richard Pottier (1944)
 Les Caves du Majestic, téléfilm de Claude Goretta (1992)